

Брекенридж — місто, штат Колорадо
 Брекенридж — місто, штат Міннесота
 Брекенридж — місто, штат Міссурі
 Брекенридж — місто, штат Оклахома
 Брекенридж — місто, штат Техас
 Брекенридж — селище, штат Мічиган